Леприндо́ — станция Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали (1668 км).

Находится в 500 метрах от северо-восточного берега озера Большое Леприндо, в 50 км юго-западнее посёлка Новая Чара Каларского района Забайкальского края.

Пригородное сообщение по станции

Примечания 

Станции и платформы БАМа
Железнодорожные станции и платформы Забайкальского края
Станции Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги